«Академика Павлова» — станция метро в Харькове.
 Улица Академика Павлова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.